M101 steht für:
 Messier 101, Galaxie im Sternbild Großer Bär
 M101 (Haubitze), Geschütz der US-Streitkräfte

M-101 steht für:
 Mjassischtschew M-101, russisches Reiseflugzeug

M101

pt:M101